De Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal of afgekort CSV is een christelijke school in Veenendaal.

Achtergrond 
De Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal is een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs en Praktijkonderwijs. Op deze school is het belangrijk dat leerlingen ruimte krijgen om zich te kunnen oriënteren op de maatschappij, zich kunnen voorbereiden op vakmanschap en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. In een veilige omgeving, met respect voor zichzelf en elkaar.

Niveau
De CSV is een vmbo-school, waaronder andere niveaus zijn verdeeld:
 Basis Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)
 Kader Beroepsbegeleidende Leerweg (KBL)
 Theoretische leerweg (TL)
 Praktijkonderwijs

Locaties
De CSV had vroeger drie locaties in Veenendaal:
 Industrielaan (hoofdgebouw)
 Stationssingel (basisberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg)
 Boompjesgoed (praktijkonderwijs)

Sinds 2010/2011 heeft de school een nieuw gebouw 'Het Perron' en worden de oude gebouwen niet meer gebruikt.

Externe links 
 Website van de school
 Website nieuwbouw 'Het Perron'

Protestants-christelijke school in Nederland
School in het voortgezet onderwijs in Nederland
School in Utrecht (provincie)
School in Veenendaal